Označení USS Yorktown neslo v historii amerického námořnictva pět plavidel:
 USS Yorktown (1839), dělová šalupa sloužící v letech 1840–1850
 USS Yorktown (PG-1), dělový člun sloužící v letech 1889–1919, vedoucí loď své třídy
 USS Yorktown (CV-5), letadlová loď sloužící v letech 1937–1942, vedoucí loď své třídy
 USS Yorktown (CV-10), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1970
 USS Yorktown (CG-48), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící v letech 1984–2004